Christian Martin peut désigner :
 Christian Martin (1931-2006), ancien député UDF de Maine-et-Loire ;
 Christian Martin (1955-), pongiste international français ;
 Christian Martin (1977-), scrabbleur international français.